Riis est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1957), catcheur et acteur danois
 (1911-1988), artiste norvégien
Bjarne Riis (né en 1964), coureur cycliste danois
 (1922-2006), consul et courtier d'aéronef norvégien
 (1789-1845), magistrat et gouverneur norvégien
 (né en 1959), skieur norvégien de cross-country
Jacob Riis (1849-1914), photographe et journaliste dano-américain
Nelson Riis (né en 1942), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1925-2017), gastroentérologue danois
 (1947-2016), nouvelliste et scénariste canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme danois